L’aphérèse, technique de prélèvement sanguin ;
 L’aphérèse, type de modification phonétique.